Дже́нни Вольф-Лотце (; 31 января 1979, Восточный Берлин) — немецкая конькобежка, участница зимних Олимпийских игр 2002, 2006, 2010 и 2014 годов, серебряная призёрка Олимпийских игр 2010 года, 4-кратная чемпионка мира на дистанции 500 м, 10-кратная чемпионка Германии, 6-кратная обладательница Кубка мира на дистанции 500 метров и 4-кратная на 100 метров, пока эту дистанцию не убрали из зачёта.

Биография 
Дженни Вольф начала кататься на коньках в 1986 году на замёрзшем озере за своим домом в Берлине. Через год её родители увидели в газете объявление о создании конькобежного клуба "Динамо" на юго-востоке Берлина и взяли её с собой для знакомства с этим спортом. В возрасте 8 лет она присоединилась к своему первому клубу "Динамо Юго-Восточный Берлин", а уже в 1989 году начала соревноваться.

В свой первый сезон 1989/90 она участвовала в своём первом турнире на детско-юношеской Спартакиаде в Берлине и заняла там 3-е место с падением. В 1992 году её взяли в спортивную школу Хоэншёнхаузена. В 1996 году заняла 2-е место на юниорском чемпионате Германии в спринте и начала участие в Национальных чемпионатах в спринтерском многоборье на взрослом уровне, а через год выиграла звание чемпионки среди юниоров на дистанции 500 м и заняла 2-е место на 1000 м.

В сезоне 1998/99 она дебютировала на Кубке мира, а в 2000 году на чемпионате мира в спринтерском многоборье в Сеуле, где заняла 21-е место и на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Нагано с 16-м местом на дистанции 500 м. Только в 2002 году она вновь попала на подиум в Германии, выиграв "серебро" в спринтерском многоборье.

В феврале 2002 года на На зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити Дженни участвовала в забеге на 500 м и заняла 15-е место, а до этого заняла 23-е место в спринте на мировом первенстве в Хамаре. В 2003 году она удачно выступила на чемпионате Германии в спринте, поднявшись на 2-е место и на отдельных дистанциях стала 1-й на 100 м и 2-й на 500 м, а также заняла 17-е место на чемпионате мира в спринтерском многоборье в Калгари.

Следующие три сезона Вольф выигрывая награды на чемпионате Германии не могла добиться хороших результатов на мировых первенствах. На зимних Олимпийских играх в Турине в 2006 году на дистанции 500 м по сумме двух заездов она заняла 6-е место. В 2007 году произошёл прорыв в карьере Вольф, сначала она выиграла Национальный чемпионат в спринтерском многоборье, а затем выиграла золотую медаль на дистанции 500 м на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити.

В 2008 году Вольф выиграла впервые "золото" на спринтерском чемпионате мира в Херенвене, а следом и 2-е "золото" на дистанции 500 м на чемпионате мира в Нагано. Через год стала 2-й в спринте на чемпионате мира в Москве и третий раз подряд стала чемпионом в беге на 500 м на чемпионате мира в Ричмонде. 

В январе 2010 года завоевала бронзовую медаль в спринтерском многоборье на чемпионате мира в Обихиро и на зимних Олимпийских играх в Ванкувере выиграла "серебро" на дистанции 500 м и 17-е место на 1000 м. В 2011 году в 4 раз выиграла свою "коронную" дистанцию 500 м на чемпионате мира в Инцелле.

В 2012 году её результаты пошли на спад, она выиграла в очередной раз чемпионат Германии на дистанции 500 м, но на международном уровне не блистала, заняв 9-е место в спринте на мире и 6-е в беге на 500 м на чемпионате мира в Херенвене. В 2013 году в  в Сочи стала 4-й на 500 м. На своих 4-х зимних Олимпийских играх в Сочи Вольф заняла 6-е место в забеге на 500 м и 25-е на 1000 м. В марте 2014 года она завершила карьеру спортсменки.

Личная жизнь 
Дженни Вольф августе 2008 года окончила Берлинский университет имени Гумбольдта со степенью магистра германистики, социологии и литературоведения, а в 2013 году окончила Берлинский технический университет со степенью магистра на факультете промышленной инженерии. С 2007 года встречалась с офицером бундесвера Оливером Лотце и поженились в январе 2011 года в Либенбергском дворце. С октября 2015 по декабрь 2018 года работала младшим тренером в немецком конькобежном союзе (DESG). В 2018 году получила диплом тренера в Кёльнской академии тренеров (DOSB). В мае 2019 года окончила Лейпцигский университет со степенью бакалавра спортивных наук. 24 сентября 2020 года она приступила к обязанностям федерального тренера по конькобежному спорту и оставила эти обязанности 11 декабря 2020 года из-за разногласий с руководством федерации. С 1 апреля 2021 года Вольф стала координатором по образованию и науке в федеральном офисе Специальной Олимпиады Германии (SOD).

Награды 
 2008 год - получила медаль Федеральной земли Берлин за заслуги.

Рекорды мира 
Дженни Вольф несколько раз устанавливала рекорды мира на дистанциях 100 и 500 метров.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Sport Reference 
  — профиль на сайте eurosport.dk
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  — профиль на сайте live.isuresults.eu
  — персональный сайт Дженни Вольф
  — Дженни Вольф на сайте teamdeutschland.de

Конькобежцы Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Рекордсмены мира в конькобежном спорте
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди женщин
Чемпионы Германии по конькобежному спорту
Кавалеры ордена «За заслуги перед землёй Берлин»